Tanguy peut faire référence à :

Prénom 
 Tanguy (prénom)

Saint 
 Tanguy de Locmazhé, moine de Gerber (Le Relecq) inhumé à Locmazhé, fêté le 19 novembre, le lendemain de la fête de sa sainte sœur ou le 12 mars, jour de la fête de son père spirituel, saint Paul Aurélien.

Prénom 
Tanguy Louarn, cofondateur de Diwan
Tangi Malmanche, dramaturge.
Tanguy Goasdoué, acteur
Tanguy Pastureau, humoriste
Tanguy Ndombele, joueur international de football français.
Tanguy Kouassi, joueur de fotball français

Tanguy comme nom de famille 
 Annick Tanguy (1930-1999), actrice française.
 Audrey Tanguy (1988-), coureuse d'ultra-trail française.
 Bernard Tanguy (1965-), scénariste et réalisateur.
 Bernard Tanguy (1940-2015), historien français.
 Bruno Tanguy (1966-), auteur et metteur en scène français.
 Cécile Rol-Tanguy (1919-2020), résistante française, épouse d'Henri Rol-Tanguy.
 Éric Tanguy (1968-), compositeur français.
 François Tanguy (1958-2022), metteur en scène français.
 Hélène Tanguy (1949-), femme politique française.
 Henri Rol-Tanguy (1908-2002), militaire français de la Seconde Guerre mondiale, colonel et chef de la Résistance.
 Jean-Philippe Tanguy (1986-), personnalité politique française
 Julien Tanguy dit Le père Tanguy (1825-1894), marchand de couleurs et ami de Paul Cézanne, Monet, Vincent van Gogh.
 Laura Tanguy (1987-), seconde dauphine de Miss France 2008, et Miss France par intérim.
 Liliana Tanguy (1967-), femme politique française.
 Raphaël Tanguy (1981-), scénariste de bande dessinée français.
 René Tanguy (1955-), photographe français.
 Yves Tanguy (1900-1955), peintre franco-américain.

Personnages de fiction et œuvres d'art 
 Tanguy, film français (2001)
 Tanguy, un des deux personnages principaux de la bande dessinée Les Aventures de Tanguy et Laverdure, adaptée en une série télévisée Les Chevaliers du ciel.
 Tanguy est le titre du premier roman de Michel del Castillo (paru en 1957).

Toponymie 
 La tour Tanguy de Brest (France).

Patronyme breton